I Can – singolo degli Helloween del 1998
I Can – singolo di Nas del 2003
I Can – singolo dei Blue del 2011